BMW 640 - це автомобілі класу "люкс", які належать до 6 серії і випускаються в кузовах купе, кабріолет і хетчбек. Існують такі покоління цієї моделі:
 BMW F12 (2011-н.ч.);
 BMW F13 (2011-н.ч.);
 BMW F06 (2012-н.ч.);
 BMW G32 (2017-н.ч.).

Опис 
Вперше BMW 640i Gran Coupe побачив світ у 2010 році на Паризькому автосалоні. У процесі постійного удосконалення та кількох рестайлінгів, Гран Купе отримав більш цікавий дизайн екстер'єру, який тепер називають «торпеда», а також широкий асортимент доступних опцій. Основними конкурентами БМВ 640i у класі спортивних седанів є Mercedes-Benz CLS, Porsche Panamera та Audi A7 Sportback. 

Початкові взірці 6 серії включали купе та конвертовані варіанти, а 4-дверний Gran Coupé введений в 2012 році. У лютому 2017 року BMW 6 Series Coupé більше не продаються, а моделі кабріолет і Gran Coupé все ще у виробництві.

Огляд моделі

Примітки